un gènere de la família Gesneriaceae
 diastema (odontologia), un espai entre dues dents